Бикини може да се отнася за:
 Бикини – дамски плажен костюм от две части
 Атолът Бикини в Тихия океан, част от Маршаловите острови